Enckevort ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian von Enckevort (1840–1898), preußischer Politiker und Offizier, Gutsbesitzer in Pommern
 Eduard von Enckevort (1845–1924), preußischer Generalmajor
 Eduard Friedrich von Enckevort (1808–1883), preußischer Politiker, Gutsbesitzer in Pommern
 Gerhard von Enckevort (1868–1945), deutscher Generalmajor
 Gustav Heinrich von Enckevort (1726–1807), preußischer Justizjurist, Vizepräsident der Pommerschen Regierung
 Henriette von Enckevort (* 1980), deutsche Politikerin (SPD)
 Nadine von Enckevort (1891–1973), deutsche Malerin

Enckevort steht zudem für:
 ein altes niederländisches, österreichisches und brandenburg-pommersches Adelsgeschlecht von Enckevort, siehe Enckevort (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Adrian von Enkevort
 Wilhelm III. von Enckenvoirt